Greifer steht für:
 Greifer (Nähtechnik), das wichtigste Bauteil einer Nähmaschine, verknotet den Oberfaden mit dem Unterfaden
 ein Greifwerkzeug, zum Beispiel als Zweischalengreifer an einem Ladekran oder einem Bagger
 ein Greifsystem in der Automatisierungstechnik
 den vorderen Teil der Zange, mit dem man ein Werkstück festhält oder es durchschneidet
 ein System zum Bogentransport durch die Druckmaschine
 einen Kommissionierer
 umgangssprachlich einen Greifautomaten, der eine Kombination aus Verkaufs- und Spielautomat ist
 Kurzbezeichnung für Greifvögel
 einen jüdischen Kollaborateur der Nationalsozialisten, der untergetauchte Juden verriet
 Kopfgeldjäger in der Harry-Potter-Welt (im englischen Original: Snatcher)

Siehe auch:
 Der Greifer
 Die Greifer